De  500 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2015/2016 ging van start op 13 november 2015 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 13 maart 2016.

De titelverdediger, Pavel Koelizjnikov uit Rusland, won opnieuw de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary (1)

Calgary (2)

Salt Lake City (1)

Salt Lake City (2)

Inzell (1)

Inzell (2)

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Stavanger (1)

Stavanger (2)

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Mannen 0500 meter
2015/2016